Саня Мірза і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Мірза грала в парі з Пен Шуай, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сє Шувей і Моніка Нікулеску. Стрицова грала в парі з Луціє Шафаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс.

Чжань і Хінгіс потім вибороли титул, перемігши у фіналі Сє і Нікулеску з рахунком 4–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Western & Southern Open, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд